Огамическое письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы огамического письма, использовавшегося для записи архаического ирландского языка.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Огамическое письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+168x
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1680: OGHAM SPACE MARK" |  
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1681: OGHAM LETTER BEITH" | ᚁ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1682: OGHAM LETTER LUIS" | ᚂ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1683: OGHAM LETTER FEARN" | ᚃ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1684: OGHAM LETTER SAIL" | ᚄ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1685: OGHAM LETTER NION" | ᚅ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1686: OGHAM LETTER UATH" | ᚆ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1687: OGHAM LETTER DAIR" | ᚇ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1688: OGHAM LETTER TINNE" | ᚈ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1689: OGHAM LETTER COLL" | ᚉ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+168A: OGHAM LETTER CEIRT" | ᚊ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+168B: OGHAM LETTER MUIN" | ᚋ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+168C: OGHAM LETTER GORT" | ᚌ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+168D: OGHAM LETTER NGEADAL" | ᚍ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+168E: OGHAM LETTER STRAIF" | ᚎ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+168F: OGHAM LETTER RUIS" | ᚏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+169x
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1690: OGHAM LETTER AILM" | ᚐ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1691: OGHAM LETTER ONN" | ᚑ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1692: OGHAM LETTER UR" | ᚒ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1693: OGHAM LETTER EADHADH" | ᚓ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1694: OGHAM LETTER IODHADH" | ᚔ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1695: OGHAM LETTER EABHADH" | ᚕ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1696: OGHAM LETTER OR" | ᚖ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1697: OGHAM LETTER UILLEANN" | ᚗ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1698: OGHAM LETTER IFIN" | ᚘ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+1699: OGHAM LETTER EAMHANCHOLL" | ᚙ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+169A: OGHAM LETTER PEITH" | ᚚ
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+169B: OGHAM FEATHER MARK" | ᚛
| style="font-family:'Noto Sans Ogham';" title="U+169C: OGHAM REVERSED FEATHER MARK" | ᚜
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 I.S. 434

Примечания